A Harkonnen-ház Frank Herbert A Dűne című regényének kitalált családja.

Harkonnen családfa

Források
Dűne regények

Fordítás
 

Amerikai irodalmi művek szereplői
Dűne
Fiktív uralkodóházak